Olef ist der Name von:
 Olef (Schleiden), Ortsteil von Schleiden im Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Olef (Fluss), Zufluss der Urft in Blumenthal, Gemeinde Hellenthal, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

Olef ist der Familienname folgender Person:
 Ingrid Olef (* 1939), deutsche Politikerin